Беньковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Беньковцы — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Украина 
 Беньковцы — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.